IV. Lipót osztrák őrgróf (1108–1141)
 IV. Lipót osztrák herceg (1371–1411)
 IV. Lipót anhalti herceg (1794–1871)
 IV. Lipót Lippe hercege (1871–1949)